Bluto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bluto, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Bluto, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar